Le terme chatcun (pierre rouge) en maya peut se référer à 
 Hacienda San José Chactún
 Chactun, site archéologique maya